Miejscowości w USA:
 Orrville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Dallas
 Orrville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne